Imię i nazwisko Tadeusz Nowacki nosi lub nosiło kilka znanych osób, m.in.:
 Tadeusz Nowacki (ur. 1904) – absolwent III promocji Szkoły Orląt (1929), dowódca 16 eskadry towarzyszącej, słuchacz Wyższej Szkoły Lotniczej
 Tadeusz Nowacki (1913-2011) – pedagog
 Tadeusz Nowacki (1918-2005) – agrotechnik, członek Polskiej Akademii Nauk
 Tadeusz Nowacki (ur. 1951) – publicysta, poseł na Sejm w latach 1985-1991 z ramienia Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego